Tituli steht für:

 Tituli in Numidia, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Tituli in Proconsulari, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche.